BMW K 1200 GT langsgeplaatste motor, een motorfiets van het merk BMW Motorrad die van 2002 tot 2005 werd geproduceerd
 BMW K 1200 GT dwarsgeplaatste motor, een motorfiets van het merk BMW Motorrad die van 2006 tot 2008 werd geproduceerd